Бе́нджамин Али́ре Са́энс (; род. 16 августа 1954, Олд-Пикачо, округ Донья-Ана, штат Нью-Мексико, США) — американский поэт и писатель мексиканского происхождения, автор книг для детей и юношества. Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых Американская книжная премия за 1992, 2004 и 2009 годы, Американская литературная премия ПЕН/Фолкнер за 2013 год.

Биография 
Родился 16 августа 1954 года в Олд-Пикачо в округе Донья-Ана. Он был четвёртым ребёнком из семи детей. Воспитывался на маленькой ферме около города  в штате Нью-Мексико. В 1972 году окончил . Осенью того же года поступил в семинарию Святого Томаса в Денвере, в штате Колорадо, которую окончил в 1977 году со степенью бакалавра гуманитарных и философских наук. В 1977—1981 годах учился в Лувенском университете в Бельгии, где изучал теологию. Несколько лет прослужил священником в Эль-Пасо, в штате Техас, прежде чем снял с себя сан и вернулся к обычной жизни.

В 1985 году продолжил образование в Техасском университете в Эль-Пасо, который окончил со степенью магистра в области творческого письма. Затем провел год в университете штата Айова в качестве аспиранта по американской литературе. В 1987 году был удостоен стипендии Стегнера. Во время учебы в Стэнфордском университете под руководством Дениз Левертов завершил работу над своей первой книгой стихов «Календарь пыли», за которую в 1992 году получил Американскую книжную премию. В 1992—1994 годах был аспирантом Стэнфордского университета. Прежде чем закончить докторскую диссертацию, вернулся на юг США. Преподавал в Техасском университете в Эль-Пасо по двуязычной программе магистратуры изящных искусств.

Его первый роман «Носи меня, как воду» был сагой, которая объединила викторианский роман и латиноамериканскую традицию магического реализма и привлекла к себе большое внимание. В 2005 году он курировал выставку фотографий Джулиана Кардона

Бенджамин Алире Саенс — открытый гомосексуал. В 2008 году, в возрасте 54 лет, он совершил каминг-аут. В интервью писатель признался, что ему было трудно примириться со своей сексуальностью из-за того, что в детстве он подвергался сексуальному насилию, и что он начал частично исследовать тему ЛГБТ в своём творчестве, чтобы помочь себе разобраться в своих проблемах и принять собственную гомосексуальность.

В «Книге о том, что осталось» (2010), ставшей его пятой книгой стихов, Саэнс описывает, как главную истину, постоянно меняющиеся воспоминания жизни. Контраст вдоль мексиканской границы между строгой красотой пустыни и жестокостью пограничной политики отражает способность человечества к щедрости и жестокости.

Он продолжает преподавать на факультете творческого письма в Техасском университете в Эль-Пасо. Вместе с Даниэлем Чаконом, на радио KTEP ведёт онлайн-шоу о писателях и литературном творчестве «Слова на проводе».

В 2013 году за сборник малой прозы «Всё начинается и заканчивается в клубе Кентукки» получил премию ПЕН / Фолкнера, став первым латиноамериканским писателем, получившим эту награду. В том же году писатель также получил две премии Лямбда в номинации Гомосексуальное мужское произведение за «Всё начинается и заканчивается в клубе Кентукки»  и номинации Произведение для детей и юношества за книгу «Аристотель и Данте открывают секреты Вселенной».

Сочинения

Поэтические сборники 
 «Календарь пыли» (, 1991);
 «Тёмные и совершенные ангелы» (, 1995);
 «Элегии в голубом» (, 2002);
 «Мечты о конце войны» (, 2006);
 «Книга о том, что осталось» (, 2010).

Сборники рассказов 
 «Цветы для сломленных» (, 1992);
 «Всё начинается и заканчивается в клубе Кентукки» (, 2012).

Романы 
 «Неси меня, как воду» (, 1995);
 «Дом забвения» (, 1997);
 «В совершенном свете» (, 2008);
 «Имя на карте» (, 2008).

Романы для подростков 
 «Сэмми и Джулиана в Голливуде» (, 2004);
 «Он забыл попрощаться» (, 2008);
 «Прошлой ночью я пел монстру» (, 2009);
 «Аристотель и Данте открывают секреты вселенной» (, 2012);
 «Необъяснимая логика моей жизни» (, 2017).

Книги для детей 
 «Подарок для папы Диего» (, 1999);
 «Бабушка Фина и её замечательные зонтики» (, 2001);
 «Идеальный сезон для мечты» (, 2008);
 «Пёс, который любил лепёшки» (, 2009).

Награды 
 Стипендия Стегнера за поэзию (1987);
 Американская книжная премия (1992, 2004, 2009);
 Стипендия  за поэзию (1993);
 Юго-западная книжная премия (1996, 2009);
 Премия Техасского института литературы в номинации «Лучшая детская книга» (2000, 2008);
 Премия Патерсона (2004, 2008);
 Премия Ханта (2004);
 Мексикано-американская книжная премия Томаса Риверы в номинации «Лучшая детская книга» (2009);
 Премия Чикагской общественной библиотеки в номинации «Самая лучшая книга для подростков» (2009);
 Премия Нью-Йоркской общественной библиотеки в номинации «Самая лучшая книга для подростков» (2009);
 Стоуноволлская книжная премия (2013);
  (2013);
  (2013);
 Американская литературная премия ПЕН/Фолкнер (2013).

Примечания 

Лауреаты премии «Лямбда»
Преподаватели Техасского университета в Эль-Пасо
Стипендиаты Стегнера (Стэнфордский университет)